UNSUB é o acrônimo para a expressão inglesa Unknown Subject Of An Investigation.  É uma designação  criminalística atribuída a um sujeito que perpetra um crime e é desconhecido. Através destas expressões são construídos o modus operandi e as características comportamentais descritivas do mesmo.

Crimes
Acrónimos